Trancecore steht für:
 Trancecore (Post-Hardcore-Subgenre), ein Subgenre des Post-Hardcore
 Trancecore (Hardcore-Techno-Subgenre), ein Subgenre des Hardcore Techno